Wojciech Czerwiński (1901–1956) – filozof i historyk
 Wojciech Czerwiński (ur. 1944) – chemik
 Wojciech Czerwiński (ur. 1981) – aktor